Godzina pąsowej róży – powieść dla młodzieży Marii Krüger
 Godzina pąsowej róży – film fabularny z 1963 r. na podstawie powieści pod tym samym tytułem